Henryk Worcell, właśc. Tadeusz Kurtyka (1909-1982) – polski prozaik i publicysta
 Stanisław Worcell (zm. 1778) – kasztelan halicki, sędzia ziemski halicki
 Stanisław Gabriel Worcell (1799–1857) – polski działacz polityczny, publicysta